Heinrichshof steht für:
 Heinrichshof (Brüssow), abgegangenes Vorwerk bei Brüssow, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Heinrichshof (Hohenselchow-Groß Pinnow), bewohnter Gemeindeteil von Hohenselchow-Groß Pinnow, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Heinrichshof (Lübs), Ortsteil von Lübs, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Heinrichshof (Witzhave), Ortsteil von Witzhave, Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein
 Heinrichshof, erloschenes Dorf im Kreis Wehlau, Ostpreußen, nach 1946: Plodowoje, Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Heinrichshof, Dorf in Ostpreußen, bis 1938: Gräflich Reatischken, seit 1946: Wischnjowka (Kaliningrad, Slawsk), Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Heinrichshof, Kreis Falkenberg, Oberschlesien, seit 1945: Stara Jamka, Powiat Nyski, Woiwodschaft Oppeln, Polen 
 Heinrichshof, ehemals Wohnplatz der Stadt Kolberg, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Kądzielno

Bauwerke:
 Heinrichshof (Dresden)
 Heinrichshof (Wien), Palais, 1945 zerstört 
 Heinrichs Hof, Kurhaus Jindřichův dvůr in  Kyselka, Tschechien

Siehe auch:
 Heinrichshofen